Вилейшис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вилейшис, Йонас (1872—1942) — литовский политик, дипломат, юрист.
 Вилейшис, Пятрас (1851—1926) — инженер, меценат, литовский общественный и политический деятель. См. также 
 Дворец Вилейшисов — ансамбль дворца литовского инженера, предпринимателя и общественного деятеля Пятраса Вилейшиса.